Michel Stievenard é um ex-futebolista da França que nasceu em 21 de setembro de 1937 em Waziers.

Carreira 
Stievenard integrou o elenco da Seleção Francesa de Futebol, da Euro de 1960.

Ligações externas 
 

Futebolistas da França
Futebolistas do Racing Club de Lens
Futebolistas do Angers Sporting Club de l'Ouest
Jogadores da Seleção Francesa de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1960